Чердин () е град, административен център на Чердински район, Пермски край. Населението му към 1 януари 2018 година е 4677 души.

География

Климат

Източници 

Градове в Пермски край